Латвийско-таджикистанские отношения — дипломатические отношения между Латвийской Республикой и Республикой Таджикистан. Установлены 11 мая 1994 года. До начала 1990-х годов обе страны были республиками в составе СССР. Сегодня они сотрудничают в рамках Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всемирной торговой организации и других международных структур.

Сравнительные характеристики

История 
Немаловажную роль в укреплении отношений между государствами играют встречи на высшем уровне. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон совершил государственный визит в Латвию в феврале 2009 года. По результате переговоров были подписаны пять документов о сотрудничестве. Ответный визит Президента Латвии Валдиса Затлерса в Республику Таджикистан состоялся в июле того же года. Это был первый визит лидера страны-члена Евросоюза в Таджикистан. По приглашению Эмомали Рахмона латвийский президент Андрис Берзиньш посетил РТ в июне 2014 года.

Резиденция Чрезвычайного и Полномочного Посла РТ в Латвийской Республике по совместительству Козидавлата Коимдодова расположена в Минске, а Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвии в Таджикистане Эдгарса Бондарса — в Ташкенте.

Экономическое сотрудничество 
В развитии экономического сотрудничества участвует Латвийско-таджикский совместный комитет по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству, первое заседание которого состоялось в ноябре 2013 года в Риге.

В 1998 году в Латвии было открыто Торговое представительство Таджикистана.      

Латвия закупает в Таджикистане хлопок и алюминий, а поставляет туда автомобили, минеральное топливо, электрическое оборудование и т. д.  

В 2013 году внешнеторговый оборот двух стран составил 35,23 млн. долларов США. В первом квартале 2014 года товарооборот составил 7,882 млн. долларов.

Примечания

Ссылки 
 МИД Республики Таджикистан об отношениях с Латвией
 Посольство Республики Таджикистан в Республике Беларусь

Таджикистан
Латвия